Зольников — фамилия. Известные носители:

 Зольников, Степан Михайлович (1919—2014) — российский военнослужащий, доктор медицинских наук.

женская форма
 Зольникова, Наталья Дмитриевна (1949—2018) — советский и российский историк, археограф.